Csehország
Přibyslavice, település a Brno-vidéki járásban
Přibyslavice, település a Třebíči járásban